Lebrecht steht für:

 männlicher Vorname, siehe Leberecht #Lebrecht

Lebrecht ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Lebrecht (1875–1945), deutscher Maler und Illustrator
 Hans Lebrecht (1915–2014), israelischer Politiker, Journalist und Friedensaktivist
 Norman Lebrecht (* 1948), britischer Schriftsteller und Journalist